Anglards ist der Name folgender Gemeinden im französischen Département Cantal:

 Anglards-de-Saint-Flour
 Anglards-de-Salers
 Freix-Anglards

Siehe auch:

 Anglars (Begriffsklärung)